Kim Yong-sik puede hacer referencia a:

 Kim Yong-sik, futbolista surcoreano que jugó tanto para  como para ;
 Kim Yong-sik, luchador norcoreano ganador de la medalla de bronce olímpico en Barcelona 1992.